Pyrard ou Pirard

Patronyme 
 François Pyrard (1578-1623), navigateur et explorateur français ;
 Pierre Pyrard (1581-1667), théologien, religieux et philosophe français, cousin du précédent ;
 Henri-François Pyrard, dit l'abbé Duval-Pyrau (1737-1800), religieux belge ;
 Pierre Pirard, manager général de l'équipe de cyclisme sur route T.Palm-Pôle Continental Wallon ;
 Pierre Pirard (1962-), écrivain et enseignant belge, auteur de Vous n'êtes pas des élèves de merde !, Éditions de l'Arbre, 2011, .

Autres 
 Pirard, évêque de Liège de 832 à 840.

Homonymie de patronyme